Вальдерребольо ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гвадалахара, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Занимает площадь 14 км². Население — 51 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Excavaciones y hallazgos numismáticos de Fernando Sepúlveda en Valderrebollo (1877—1879) / Abascal Palazón, J.M. (PDF 1,4MB)

Муниципалитеты Гвадалахары